Muzzano – comune italiano
 Muzzano – comune svizzero
 Muzzano – frazione del comune italiano di Zelo Buon Persico